Винавер — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Винавер, Александр Маркович (1883—1947) — русский юрист и правовед, педагог.
 Винавер, Бруно (Бернард Давидович, 1883—1944) — польский комедиограф, прозаик и фельетонист.
 Винавер, Евгений Максимович (1899—1979) — литературовед, профессор.
 Винавер, Максим Моисеевич (1862—1926) — российский юрист и политический деятель, адвокат, мемуарист.
 Винавер, Михаил Львович (1880—1942) — политический деятель, правозащитник и инженер-технолог, активный помощник Е. П. Пешковой в Политическом Красном Кресте.
 Винавер, Мишель (собственно Мишель Гринберг; 1927—2022) — французский прозаик, драматург и переводчик, автор книг для детей.
 Винавер, Нехемья (1900—1973) — композитор, дирижёр.
 Винавер, Шимон Абрамович (1838—1920) — польский шахматист.